Le tournoi de tennis de Beckenham est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1960 se dispute du 6 au .

Christiane Mercelis remporte le simple dames. En finale, elle bat Pauline Roberts.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Rita Bentley et Pauline Roberts.

Résultats en simple

Tableau complet

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Beckenham

Navigation 

dames 1960
Beckenham